Miejscowości w USA:
 Chouteau – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Mayes
Gminy w USA:
 Chouteau (ang. Chouteau Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Chouteau (ang. Chouteau Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Chouteau (ang. Chouteau County) – w stanie Montana